ACCA o Acca puede referirse a:

 Acca, especies de plantas de flores perteneciente a la familia Myrtaceae.
 Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
 Asociación Chilena de Control Automático.
 Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, organización peruana sin fines de lucro que, desde 1999, dirige en Latinoamérica programas de investigación, conservación y manejo de la biodiversidad en la cuenca amazónica.

Referencias